Epipyropidae är en familj av fjärilar. Epipyropidae ingår i överfamiljen Zygaenoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Epipyropidae 31 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Epipyropidae